Бигуаниды — это гипогликемические лекарственные средства, используемые при сахарном диабете.
В эту группу входит препарат метформин (Авандамет, Багомет, Глюкофаж, Метфогамма, Метформин-Акри, Сиофор 1000, Сиофор 500, Сиофор 850).

История

Народная медицина. Исследования гуанидина 
Экстракт  применяли при лечении сахарного диабета в народной медицине в средневековой Европе. Объективным результатом применения экстракта было то, что моча становилась менее сладкой (уменьшение количества глюкозы в моче). В конце XIX века в экстракте был обнаружен изоамилен-гуанидин. В 1918 было научно доказано, что гуанидин обладает гипогликемической активностью у животных. В то же время он был очень токсичен для печени.

Синталин 
 синтезировал молекулу, состоящую из полиметиленовой цепочки и гуанидиновой группы на обеих её концах. Бигуанид был более эффективным и менее токсичным. В начале 1920-х были синтезированы первые бигуаниды — синталин А (декаметилен бигуанид) и синталин В (додекаметилен бигуанид). В 1926  в клинике О. Минковского провёл клиническое испытание синталина, который впоследствии начала производить немецкая фармацевтическая компания Schering AG для лечения лёгких форм диабета. Однако высокая токсичность обоих препаратов и широкое внедрение инсулина приостановило исследования бигуанидов. Тем не менее, синталин B применяли в Германии до середины 1940-х, а его производные () успешно используют для борьбы с пневмоцистной пневмонией и африканским трипаносомозом.

Фенформин и буформин 
Снова широко бигуаниды начали использовать в 1950-х с появлением в 1957 , гипогликемические свойства которого открыли ,  и . В том же году  и  открыли . Возвращение к бигуанидам было продиктовано поиском эффективного перорального препарата для терапии сахарного диабета 2-го типа. Исследования фенформина 1958 показали высокую его эффективность при наличии определённых побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта. Однако, в 1970 в Турции впервые появились данные о случаях смерти от лактатацидоза после употребления фенформина и Министерство здравоохранения Турции запретило все препараты, содержащие это вещество и заменило его метформином. В 1976 было доказано, что опасность препарата выше благотворного действия. В 1977—1985 фенформин был изъят из продажи или запрещён, в том числе в виде импорта, во многих странах. Аналогичные ограничения были наложены на буформин. В США начиная с 15 ноября 1978  изъяло фенформин из продажи и запретило его экспорт. В исключительных случаях врачи имеют право выписать на него рецепт, если «польза от применения лекарства считается превалирующей над опасностью». Состоянием на 2008 его продолжают использовать в Италии (при дозе не больше 100 мг в сутки), Уругвае, Китае, Польше, Греции, Португалии и в Бразилии (запрещены комбинированные продукты, содержащие фенформин). Большую опасность представляют китайские якобы фитопрепараты с  фенформина. Также фенформин используют нелегально вместо более дорогого метформина. Фенформин и буформин исследуют как возможные геропротекторы и противоопухолевые препараты.

История использования метформина 

Метформин был впервые описан в 1922  и . В 1929  и  открыли его выраженное гипогликемическое свойство у кроликов.

Механизм действия 
Механизм действия метформина не связан с увеличением секреции инсулина. На фоне применения этого препарата снижается соотношение связанного инсулина к свободному и увеличивается соотношение инсулина к проинсулину, что сопровождается уменьшением инсулинорезистентности.

Важными звеньями в механизме действия метформина являются его способность подавлять глюконеогенез и стимулировать усвоение глюкозы мышечными клетками.
Метформин может также тормозить образование свободных жирных кислот и окисление жиров. На фоне применения препарата снижаются уровни триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и очень низкой плотности.
Метформин способен улучшать фибринолитические свойства крови за счет торможения действия ингибитора активатора плазминогена тканевого типа.

Фармакокинетика 
Метформин быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Максимальная концентрация препарата в плазме достигается примерно через 2 ч после приема внутрь. Через 6 ч всасывание метформина из ЖКТ заканчивается и его концентрация в плазме постепенно снижается. Метформин практически не связывается с белками плазмы. Накапливается в слюнных железах, печени и почках. Период полувыведения препарата составляет 1,5-4,5 ч. Выводится почками. При нарушениях функции почек возможна кумуляция метформина.

Место в терапии
Бигуаниды применяют при:
Сахарном диабете 1 типа (в качестве дополнения к инсулинотерапии).
Сахарном диабете 2 типа.

Противопоказания 
Нарушения функции печени и почек.
 Сердечная недостаточность.
 Дыхательная недостаточность.
 Острый инфаркт миокарда.
 Хронический алкоголизм.
 Диабетическая кома.
 Кетоацидоз.
 Лактоацидоз.
 Синдром диабетической стопы.
 Беременность.
 Лактация.
 Повышенная чувствительность к метформину.

Побочные эффекты 
Со стороны пищеварительной системы:
 Тошнота.
 Рвота.
 Диарея.
Со стороны эндокринной системы:
 Гипогликемия (преимущественно при применении в неадекватных дозах).
Со стороны обмена веществ:
 Ацидоз (требует прекращения лечения).
Со стороны системы кроветворения:
Мегалобластная анемия.

Меры предосторожности 
Применять метформин в составе комбинированной терапии с инсулином рекомендуется в условиях стационара.
В период лечения следует контролировать функцию почек.
Возможно применение метформина в комбинации с производными сульфонилмочевины. В этом случае необходим особо тщательный контроль уровня глюкозы в крови.

Не рекомендуется назначение метформина при острых инфекциях, обострениях хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, травмах, острых хирургических заболеваниях, дегидратации.
Препарат не следует применять перед хирургическими операциями и в течение 2 дней после их проведения.
Не рекомендуется применение метформина у пациентов старше 60 лет и у пациентов, выполняющих тяжелую физическую работу, так как это связано с повышенным риском развития молочнокислого ацидоза.

Взаимодействия 
Усиление гипогликемического действия метформина наблюдается при одновременном применении со следующими препаратами:
Производными сульфонилмочевины.
 Акарбозой.
 Инсулином.
 Салицилатами.
 Ингибиторами МАО.
 Окситетрациклином.
 Ингибиторами АПФ.
 Клофибратом.
 Циклофосфамидом.
Уменьшение гипогликемического действия метформина возможно при его комбинации со следующими лекарственными средствами:
 Глюкокортикостероидами.
 Пероральными контрацептивами.
 Адреналином.
 Глюкагоном.
 Гормонами щитовидной железы.
 Производными фенотиазина.
 Тиазидными диуретиками.
 Производными никотиновой кислоты.

Примечания 

Гипогликемические синтетические и другие средства
Гуанидины
Соединения азота по алфавиту